
Termin -{D2}- ima više značenja.

 Dopaminski receptor D2
 Vitamin D2
 Prostaglandin D2